Coupland est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 2003), joueur de soccer canadien
 (1932-2006), actrice et chanteuse anglaise
Douglas Coupland (né en 1961), écrivain canadien
 (né en 1959), scientifique et chercheur écossais
Henry Ethelbert Coupland (1915-1994), homme politique canadien de Saskatchewan
 (né en 1961), miss Australie 1982
 (1920-1989), joueur de football écossais
 (mort en 1363), chevalier anglais
 (1884-1952), historien anglais
 (1904-1968), joueur de cricket néo-zélandais
, pathologiste australienne
 (1849-1930), médecin pathologiste anglais
 (né en 1997), actrice et chanteuse australienne

Toponyme

, village de la Cumbria
, village du Northumberland

Coupland, ville du comté de Williamson au Texas

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme